La Temporada 1948-49 fue la primera de los Fort Wayne Pistons en la BAA, después de haber jugado durante siete temporadas en la NBL con la denominación de Fort Wayne Zollner Pistons. La temporada regular acabó con 22 victorias y 38 derrotas, no lográndose clasificar para los playoffs.

Temporada regular

Plantilla 

{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 90%; "
! colspan="2" style="background-color: blue; color: white; text-align: center;" | Fort Wayne Pistons 1948-1949
|- style="background-color: red;color: white; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º !!  !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Origen
|-

Estadísticas

Referencias

Enlaces externos 
 1948-49 Fort Wayne Pistons Roster

Temporadas de los Detroit Pistons
NBA 1948
NBA 1949